Make Believe — п'ятий студійний альбом американської групи Weezer, який був випущений 10 травня 2005 року.

Композиції 
 Beverly Hills - 3:16
 Perfect Situation - 4:15
 This Is Such a Pity - 3:24
 Hold Me - 4:22
 Peace - 3:53
 We Are All on Drugs - 3:35
 The Damage in Your Heart - 4:02
 Pardon Me - 4:15
 My Best Friend - 2:47
 The Other Way - 3:16
 Freak Me Out - 3:26
 Haunt You Every Day - 4:37

Джерела 
 Make Believe  allmusic
 Make Believe  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Weezer
Музичні альбоми 2005
Альбоми Geffen Records